Long Key est le nom de deux îles de Floride :
Long Key, dans les Middle Keys.
Long Key, dans les Dry Tortugas.